IDS (Intrusion detection System) é um sistema de detecção de Intrusão na rede que geralmente trabalha no modo passivo. O seu modo Inline é conhecido como IPS (Intrusion Prevention System) que é capaz de fazer a detecção em tempo real.

Em outras palavras o IDS é um sistema de configurações e regras que tem como objetivo gerar alertas quando detectar pacotes que possam fazer parte de um possível ataque.

Existem diversos tipos de ferramentas IDS para diferentes plataformas, mas basicamente trabalham analisando os pacotes que trafegam na rede e comparando-os com assinaturas de ataques ou anomalias conhecidas,  evitando que possa ocorrer danos em sua rede/computador.

Índice de Desenvolvimento Social
Sistema de detecção de intrusos - em inglês, intrusion detection system (IDS)
IDS Tower

Desambiguações de siglas